Чувашские цифры — древнее обозначение чисел, из тюркской рунической письменности, до сих пор используемое чувашами при нумерации брёвен в срубе.

Древние чувашские цифры появились, по мнению учёных, от счёта на пальцах. Чувашские числовые знаки имели внешнее сходство с римскими, но имели некоторые отличия. Если в римской записи большие числа стояли слева, то в чувашской — наоборот, справа. Знаки для обозначения 5, 50, 100, 1000 у чувашей отличались от римских.

Чувашские цифры наносились на прямоугольную бирку ножом с двух её боков или на бревне топором. В начале XX века чувашские численные знаки нередко писали и на бумаге.

Цифры

Примеры

Литература 
  Никитин-Юркки И. Д. Счёт и цифры у чуваш. Рукопись. 1946.
  Димитриев В. Д. Чувашский календарь и метрология. Чебоксары, 1982.
 Димитриев В. Д.  Цифры, тамги, бирки. / Димитриев В. Д. Старинный чувашский календарь и единицы измерения. Материалы к курсу «История родного края». Чебоксары, 1992 // С. 25-26.

Примечания 

Цифры
Чувашский язык